Beltrame peut faire référence à :
 Beltrame, un personnage de la commedia dell'arte incarné par Niccolò Barbieri ;
 Groupe Beltrame, un groupe sidérurgique européen basé à Vicence en Italie.

 Achille Beltrame (1871-1945), peintre et illustrateur italien ;
 Arnaud Beltrame (1973-2018), officier français de gendarmerie mort en service ;
 Giovanni Beltrame (1824-1906), missionnaire, explorateur et géographie italien ;
 Louidgi Beltrame, artiste français ; 
 Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi (1880–1951 et 1884-1965), époux italiens béatifiés en 2001 par le pape Jean-Paul II ;
 Séverine Beltrame (née en 1979), joueuse de tennis française.

Voir aussi